starter – rozrusznik elektryczny
 starter – zapłonnik świetlówki
 starter – miotacz w wyjściowym składzie
 starter – polinukleotydowy fragment RNA